

Географія 
Макдона (Техас) —  переписна місцевість (CDP) в США, в окрузі Беар штату Техас.

Персоналії 
Джон Макдона ( народ. 07 листопада 1967) —  англо-ірландський кінорежисер. Брат Мартіна Макдони.
Ма́ртін Макдо́на  ( народ. 26 березня 1970) —   сучасний ірландський драматург та кінорежисер, автор багатьох театральних п'єс. 
Раєн Макдона —   американський хокеїст
Томас Макдона  (1 лютого 1878  — 3 травня 1916) —   ірландський поет, драматург, просвітник і революціонер